Hamit steht für:

 Hamit (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Hamit oder Hamite; ein Hamit als Angehöriger einer Völkergruppe in Afrika (veraltet), siehe Früher Gebrauch des Begriffs „Hamitisch“ und hamitische Sprachen (die Betonung liegt – im Unterschied zum Vornamen – auf der zweiten Silbe mit dem langen »i«)
 Hamit (Kempowski), ein Werk des deutschen Schriftstellers Walter Kempowski
 das erzgebirgische Wort für „Heimat“